De Albanese voetbalclub Skënderbeu Korçë speelt sinds 2011 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Skënderbeu Korçë

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2011/12
|Champions League
|2Q
|
|APOEL Nicosia
|0-6||0-2 (T)|| 0-4 (U)
|rowspan="1"|0.0
|-
|2012/13
|Champions League
|2Q
|
|Debreceni VSC
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
|rowspan="1"|1.0
|-
|2013/14 || Champions League 
| 2Q ||  || Neftçi Bakoe || 1-0||0-0 (U)|| 1-0 nv (T) || rowspan="3"|3.5
|-
| || || 3Q ||  || Sjachtjor Karaganda || 3-5||0-3 (U)|| 3-2 (T)
|-
|2013/14 || Europa League 
| PO ||  || Tsjornomorets Odessa ||  1-1 <small>(6-7 ns) ||0-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
| 2014/15 || Champions League 
| 2Q ||  || FK BATE Borisov || 1-1 <small>u|| 0-0 (U)|| 1-1 (T)|| 1.0
|-
|2015/16 || Champions League
| 2Q ||  || Crusaders || 6-4||4-1 (T)|| 2-3 (U) || rowspan="6"|5.0
|-
| || || 3Q ||  || FC Milsami Orhei || 4-0|| 2-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || PO ||  || GNK Dinamo Zagreb || 2-6|| 1-2 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2015/16  || Europa League
| Groep H||  || Lokomotiv Moskou ||0-5||0-2 (U)|| 0-3 (T)
|-
| || || Groep H ||  || Sporting Lissabon || 4-5||1-5 (U)|| 3-0 (T)
|-
| || || Groep H (4e)||  || Beşiktaş JK || 0-3||0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2017/18  || Europa League
| 1Q ||  || UE Sant Julià || 6-0||1-0 (T) ||5-0 (U) || rowspan="7"|9.5
|-
| || || 2Q ||  || Kairat Almaty || 3-1|| 1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || 3Q ||  || FK Mladá Boleslav ||3-3 <small> (4-2 ns)|| 1-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
| || || PO ||  || GNK Dinamo Zagreb || 1-1 <small>u|| 1-1 (U) ||0-0 (T)
|-
| || || Groep B ||  || FC Dynamo Kiev ||4-5|| 1-3 (U)||3-2 (T)
|-
| || || Groep B||  || FK Partizan || 0-2|| 0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
| || || Groep B (4e)||  || BSC Young Boys || 2-3|| 1-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 20.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Albanië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Skënderbeu Korçë
Skënderbeu Korçë